Magoo steht für:

 Magoo, einen US-amerikanischen Rapper
 Magoo (Band), eine englische Indie-Rock-Band aus Norfolk

Siehe auch:
 Mr. Magoo (Begriffsklärung)
 Magou